Imperia peut faire référence à :
 Imperia, ville italienne en Ligurie.
 Province d'Imperia, province d'Italie dont le chef-lieu est Imperia.
 Impéria, constructeur belge d'automobiles disparu en 1958 puis recréé en 2010 sous le nom Imperia.
 Imperia (motocyclette), ancienne marque allemande d'automobiles et de motos.
 Impéria, fabricant de machine à pâtes italienne. 
 Impéria, éditeur de bande dessinée d'après-guerre.
 Impéria, statue située à l'entrée du port de Constance en Allemagne.
 Imperia, groupe de metal symphonique mené par la chanteuse Helena Iren Michaelsen.
 Imperia (1486-1522), une courtisane italienne.